Медянка — река в России, протекает в Нижегородской области. Правый приток реки Медяны.

География 
Река Медянка берёт начало в урочище Юрьевский. Течёт на север через населённые пункты Мяндровка, Ильинка, Бахметьевка, Болтинка и Александровка. Устье реки находится в 47 км по правому берегу реки Медяны. Длина реки составляет 22 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от устья реки Алатырь и до устья, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500412110000039302
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003930
 Код бассейна — 08.01.05.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Сеченовского района
Притоки Суры (приток Волги)